Independent se poate referi la:

 Independent, serie de minicalculatoare românești
 Independent, revistă săptămânală din România, condusă de Horia Alexandrescu 
 The Independent, ziar din Marea Britanie, înființat în anul 1986

Note